Телеканал «Спорт»:
 «Спорт» — название телеканала «Россия-2» (ВГТРК) в 2003—2009 годах.
 «Планета Спорт» — спортивный телеканал, бывшая международная версия телеканала «Спорт». Вещал в 2005—2009 годах.
 «Спорт 2» (ВГТРК) и «Спорт» (ВГТРК) — названия телеканала «Матч! Игра» в 2011—2012 и 2012—2016 годах.
 «Спорт-1» (ВГТРК) — название телеканала «Матч! Арена» в 2010—2016 годах.

Также:
 «НТВ-Плюс Спорт» — российский телеканал телекомпании «НТВ-Плюс», вещавший в 1996—2016 годах.
 «НТВ-Плюс Спорт плюс» или просто «Спорт плюс» (платформы «НТВ Плюс») и «Матч! Наш Спорт» — названия телеканала «Матч! Страна» в 2009—2016 и 2016—2019 годах.
 «НТВ-Плюс Спорт Онлайн» — российский телеканал (платформы «НТВ Плюс»), вещавший в 2004—2015 годах.
 «НТВ-Плюс Спорт Союз» — российский телеканал (платформы «НТВ Плюс»), вещавший в 2004—2015 годах.
 «НТВ-Плюс Спорт Классика» — российский телеканал (платформы «НТВ Плюс»), вещавший с 2006 года. В 2011 году был заменён телеканалом «НТВ-Плюс Футбол 2».
 «НТВ-Плюс СпортХит» — название российского телеканала (платформы «НТВ Плюс») «Матч! Футбол 3» в 2013—2014 годах.
 «HD Спорт» (платформы «НТВ Плюс») — российский телеканал, вещавший с 2006 года. В 2016 году был заменён телеканалом «Матч! Игра».
 «Спорт 1» — украинский телеканал.
  — украинский телеканал.
 «Sport» — узбекский телеканал.
  — казахстанский телеканал.
 «Türkmenistan Sport» — туркменский телеканал.
 «КТРК Спорт» — киргизский общенациональный спортивный телеканал.
 «2 Спорт 2» — российский телеканал (совместный проект ВГТРК и Первого канала), вещавший в феврале—июле 2010 года.
 «Сетанта Спорт» — крупнейший международный спортивный телеканал, базируется в Дублине (Ирландия).
 «Sport7» — болгарский спортивный телеканал.
 «Viasat Sport» — российский спортивный телеканал.
 «Sky Sports» — сеть спортивных телеканалов (Sky Sports 1, Sky Sports 2, Sky Sports 3, Sky Sports 4, Sky Sports 5, Sky Sports F1 и Sky Sports News) в Великобритании и Ирландии.
 «Sky Sport» (Италия) — итальянская группа телеканалов (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Football, Sky Sport F1, Sky Sport Golf, Sky Sport 24, Sky Sport Serie A и т.д.), принадлежащая Sky Italia.
  — группа спортивных спутниковых телеканалов на немецком языке, созданная и транслируемая немецкой медиакомпанией Sky Deutschland.
  — группа спортивно-ориентированных телевизионных каналов в Новой Зеландии, ответвление  Sky Network Television.
 «Polsat Sport» — польский спортивный телеканал, первый спортивный телеканал медиагруппы Polsat.
 «Polsat Sport Extra» — польский спортивный телеканал, второй спортивный телеканал медиагруппы Polsat
 «Polsat Sport News» — польский спортивно-информационный телеканал медиагруппы Polsat.
 «Premier Sports» — британский спортивный телеканал, работающий из Люксембурга.
 BT Sport — группа спортивных каналов в Великобритании и Ирландии.
 «Eurosport» — общеевропейская телевизионная спортивная сеть, принадлежащая и управляемая американской медиа-компанией Discovery, Inc.
 «Eurosport 1» («Евроспорт 1») — крупнейшая европейская сеть спортивных каналов, доступная в 73 странах.
 «Eurosport 2» («Евроспорт 2») — круглосуточный европейский спортивный канал.
 «Eurosport News» — круглосуточный телевизионный канал, вещающий на базе канала «Eurosport». Специализируется на выпусках спортивных новостей (выходят каждые 15 минут).
  — многонациональная группа спортивных телеканалов (Eleven Sports UK and Ireland, Eleven Sports (Portuguese TV network), Eleven Sports (American TV network)).
  — спортивный канал в Индии платформы «Eurosport».
  — спортивный канал в Венгрии.